Diocles de Síbaris (en grec antic Διοκλῆς) fou un filòsof pitagòric nascut a Síbaris que va viure probablement al . Era un dels més acèrrims seguidors de Pitàgores segons diu Iàmblic (Iamblichus).

Referències 

Pitagòrics
Sibarites
Matemàtics calabresos
Filòsofs de la Magna Grècia
Escriptors calabresos